El término Reducto tiene las siguientes acepciones:
 Un reducto es un espacio cerrado (del latín reductus, apartado, retirado) y en lenguaje militar significa obra de campaña, cerrada, que usualmente consta de parapeto y una o más banquetas.
 Reducto es un barrio de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.
 Reducto es un hechizo de la serie Harry Potter.